Personen
koning Samuil (Brittannië)
tsaar Samuel van Bulgarije

Plaatsen
Samoeil - dorp in Razgrad, Bulgarije
Tsar Samoeil - dorp in Silistra, Bulgarije

Zie ook 
Samoeilovo - verschillende plaatsnamen in Bulgarije